Il turno di qualificazione è servito per stabilire i finalisti dei concorsi generali e di ogni specialità. SI è svolto il 14 agosto alla Olympic Indoor Hall.

Risultati

Collegamenti esterni 
 

Ginnastica artistica ai Giochi della XXVIII Olimpiade